Jadran – Adriatico in croato
 Jadran – nome di alcune navi della Mornarica Vojske Crne Gore, della Jadrolinija o dello stato dell'Ontario
 Jadran Vujačić – cestista montenegrino
 Plivački vaterpolo klub Jadran – società sportiva di Castelnuovo, in Montenegro
 Vaterpolski klub Jadran – società sportiva di Spalato, in Croazia
 Jadran – tribù dell'Afghanistan
 Jadran Film – casa di produzione cinematografica fondata nel 1946 a Zagabria, Croazia